

События

Европа 
 Консулы: Луций Ветурий Филон (патриций) и Квинт Цецилий Метелл (плебей), оба — в Бруттии ; проконсулы: Марк Ливий Салинатор (в Этрурии), Марк Валерий Левин (на Сицилии), Публий Корнелий Сципион Африканский (в Испании) и Публий Сульпиций Гальба Максим (в Греции); преторы: Гай Сервилий (на Сицилии), Марк Цеци­лий Метелл (городской), Тиберий Клавдий Азелл (на Сардинии) и Квинт Мами­лий Туррин (по делам иностранцев и в Цизальпийской Галлии); пропреторы: Квинт Клавдий (в Таренте), Гай Гостилий Тубул (в Капуе) и Марк Юний Силан (в Испании).
 Войска Магона из Гадеса отплыли в Италию. Взятие Сципионом Гадеса. Завершение покорения владений Карфагена в Испании.
 Филипп V принудил этолийцев, брошенных римлянами, просить мира, и заключил его на своих условиях.

Африка 
 Восстание на юге Египта. В Фивах появляются местные правители.
 206 (207) — 199 — Фараон Верхнего Египта Гармахис.

Западная Азия 
 Мир Антиоха и Эвтидема. Эвтидем сохраняет царский титул, но признаёт свою зависимость от Селевкидов. Сын Эвтидема Деметрий женится на дочери Антиоха. Антиох направляется в Индию, где возобновляет союз с пограничным индийским царём Софагасеном. Антиох прошёл через Дрангену в Карманию и зазимовал в Кармании.

Китай 
 Правителем Китая становится Сян Юй (Ба-ван). Лю Бан получил удел Хань (Сычуань и Ю Шэньси) и титул Хань-вана.
 Середина 200-х годов — Начало борьбы Сян Юя с Лю Баном. Чжан Лян составил для Лю Бана политическую программу, Сяо Хэ упорядочил управление, а Хань Синь был полководцем.
 Середина 200-х годов — Государства Юэ возвращают себе независимость.

Родились 
 206, ок. — Луций Аппулей Сатурнин (ум. после 155 до н. э.), претор Римской республики 166 года до н. э., предполагаемый дед трёхкратного народного трибуна.

См. также

Примечания